Mala Plana (Chorwacja) – wieś w Chorwacji, w żupanii licko-seńskiej, w mieście Gospić
 Mala Plana (gmina Smederevska Palanka) – wieś w Serbii, w okręgu podunajskim, w gminie Smederevska Palanka
 Mala Plana (miasto Prokuplje) – wieś w Serbii, w okręgu toplickim, w mieście Prokuplje